Vedsted Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vedsted Sogn (Jammerbugt Kommune)
 Vedsted Sogn (Haderslev Kommune)
Siehe auch:
 Dolmen von Vedsted
 Fedstedt